Брайан Кит Эберсоул (; род. 27 ноября 1980, Ла-Порт) — американский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 2000—2016 годов, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Strikeforce, KOTC, IFL, Shooto и др.

Биография 
Брайан Эберсоул родился 27 ноября 1980 года в городе Ла-Порт штата Индиана, США. Детство провёл в городке Брадли, Иллинойс, где уже с юных лет занимался борьбой в зале своего деда. Состоял в борцовских командах во время обучения в средней и старшей школах, затем поступил в Университет Восточного Иллинойса — здесь тренировался вместе с известным бойцом Мэттом Хьюзом, который познакомил его со смешанными единоборствами. Был отчислен из борцовской команды за драку, лишился стипендии и в связи с этим бросил учёбу.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в феврале 2000 года, свой первый бой проиграл, но несмотря на поражение продолжил активно выступать в ММА. Одновременно со спортивной карьерой работал на стройке, а также время от времени подрабатывал барменом в пабе.

С переменным успехом дрался в небольших американских и мексиканских промоушенах, выходил в клетку сравнительно часто, так, в течение одного только 2002 года он провёл 15 профессиональных поединков, 13 из которых выиграл. Одержал победу над такими известными бойцами как Эдди Санчес, Шеннон Ритч, Эмануэль Ньютон, Алексей Веселовзоров, Алекс Сердюков, Мэтт Хорвич и др.

В период 2006—2011 годов выступал преимущественно на территории Австралии, завоевал титул чемпиона австралийского промоушена Cage Fighting Championships в полусредней весовой категории. Такой длительный отъезд из США был вызван двумя дисквалификациями, наложенными на него Атлетической комиссией штата Калифорния, в частности его уличали в употреблении марихуаны.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 47 побед и 14 поражений, Эберсоул привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2011 году подписал с ней долгосрочный контракт. Дебютировал в октагоне UFC в поединке против Криса Лайтла, заменив травмировавшегося Карлоса Кондита, выиграл единогласным решением судей и заработал бонус за лучшее выступление вечера. В дальнейшем победил таких бойцов как Деннис Холлман, Клод Патрик и Ти Джей Уолдбергер.

Его впечатляющая серия из одиннадцати побед подряд прервалась только в июле 2012 года после встречи с Джеймсом Хедом, который в близком противостоянии выиграл у него раздельным судейским решением.

В ноябре 2013 года единогласным решением уступил Рику Стори.

В сентябре 2014 года раздельным решением выиграл у Джона Говарда.

Последний раз дрался в клетке UFC в июне 2015 года — в первом раунде поединка с россиянином Омари Ахмедовым в результате пропущенного лоу-кика получил травму колена и вынужден был отказаться от продолжения боя. Сразу после этого поражения объявил о завершении спортивной карьеры.

Hex Fight Series 
Несмотря на завершение карьеры, в июне 2016 года Эберсоул всё же ещё один раз выступил в ММА на турнире небольшой организации Hex Fight Series. В бою за титул чемпиона в полусреднем весе прошёл дистанцию в пять раундов, при этом судьи единогласным решением отдали победу его сопернику Стивену Кеннеди. По окончании поединка оба бойца объявили об окончательном завершении карьеры.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center| 51-18-1 (1)
|Стивен Кеннеди
|Единогласное решение
|Hex Fight Series 6
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center| 51-17-1 (1)
|Омари Ахмедов
|TKO (травма колена)
|UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Новый Орлеан, США
|
|-
| Победа
| align=center| 51-16-1 (1)
| Джон Говард
| Раздельное решение
| UFC 178
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 50-16-1 (1)
| Рик Стори
| Единогласное решение
| UFC 167
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 50-15-1 (1)
| Джеймс Хед
| Раздельное решение
| UFC 149
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Калгари, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 50-14-1 (1)
| Ти Джей Уолдбергер
| Единогласное решение
| UFC on FX: Maynard vs. Guida
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 49-14-1 (1)
| Клод Патрик
| Раздельное решение
| UFC 140
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Торонто, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 48-14-1 (1)
| Деннис Холлман
| TKO (удары локтями)
| UFC 133
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:28
| Филадельфия, США
|
|-
| Победа
| align=center| 47-14-1 (1)
| Крис Лайтл
| Единогласное решение
| UFC 127
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сидней, Австралия
| 
|-
| Победа
| align=center| 46-14-1 (1)
| Хамиш Робертсон
| TKO (удары руками)
| LGIOP: Van Diemen’s Caged Mayhem
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Тасмания, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 45-14-1 (1)
| Карлос Ньютон
| Единогласное решение
| Impact FC 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Брисбен, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 44-14-1 (1)
| Мартин ван Стаден
| Сдача (треугольник)
| Fight Force 5: Invasion
| 
| align=center| 3
| align=center| N/A
| Йоханнесбург, ЮАР
|
|-
| Победа
| align=center| 43-14-1 (1)
| Иан Шаффа
| Сдача (треугольник руками)
| XMMA 1: Xtreme MMA
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:34
| Сидней, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 42-14-1 (1)
| Джей Брэдни
| Единогласное решение
| CWA: Staunch Cage Wars
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Квинсленд, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 41-14-1 (1)
| Шеннон Форрестер
| KO (удар колесом)
| XFC: Return of the Hulk
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Перт, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 40-14-1 (1)
| Шейн Никс
| TKO (травма колена)
| Cage Fighting Championships 6: Eliminator
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:29
| Сидней, Австралия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 39-14-1 (1)
| Эктор Ломбард
| Сдача (травма колена)
| Cage Fighting Championships 5
| 
| align=center| 4
| align=center| 1:56
| Сидней, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 39-13-1 (1)
| Уэйд Хендерсон
| Сдача (треугольник руками)
| Cage Fighting Championships 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:25
| Сидней, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 38-13-1 (1)
| Дилан Эндрюс
| TKO (удары руками)
| Cage Fighting Championships 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:26
| Сидней, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 37-13-1 (1)
| Гордон Графф
| Единогласное решение
| KOTC: Perth
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Перт, Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 36-13-1 (1)
| Джон Валури
| Единогласное решение
| Shooto Australia: Superfight Australia 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Перт, Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 35-13-1 (1)
| Алекс Шойнауэр
| Раздельное решение
| IFL: Los Angeles
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:00
| Лос-Анджелес, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 35-12-1 (1)
| Дэвид Френдин
| TKO (остановлен врачом)
| XFC 13: Global Warfare
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Квинсленд, Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 34-12-1 (1)
| Кайл Ноук
| Решение большинства
| XFC 12: Oktoberfist
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Австралия
|
|-
| 
| align=center| 34-11-1 (1)
| Шеннон Ритч
| Результат отменён
| FCP: Malice at Cow Palace
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:46
| Сан-Франциско, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 34-11-1
| Эндрю Варни
| Единогласное решение
| Legends of Fighting 8
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Индианаполис, США
|
|-
| Победа
| align=center| 33-11-1
| Мэтт Хорвич
| Единогласное решение
| Strikeforce: Shamrock vs. Gracie
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Победа
| align=center| 32-11-1
| Алекс Сердюков
| Единогласное решение
| ICFO 1: Stockton
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Стоктон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 31-11-1
| Энди Фостер
| Единогласное решение
| Full Throttle 6
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Атланта, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 30-11-1
| Масанори Суда
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto: 1/29 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:59
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 30-10-1
| Гордон Калимич
| Сдача (треугольник руками)
| MMA Mexico: Day 1
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Сьюдад-Хуарес, Мексика
|
|-
| Поражение
| align=center| 29-10-1
| Джон Ренкен
| Единогласное решение
| Freestyle Fighting Championships 12
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Индиана, США
|
|-
| Победа
| align=center| 29-9-1
| Ник Томпсон
| TKO (удары руками)
| Freestyle Fighting Championships 12
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Индиана, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 28-9-1
| Эд Херман
| Сдача (треугольник)
| SF 5: Stadium
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Грешем, США
|
|-
| Победа
| align=center| 28-8-1
| Алексей Веселовзоров
| TKO (удары руками)
| Euphoria: Russia vs USA
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:26
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 27-8-1
| Тодд Керни
| Единогласное решение
| King of the Rockies 1
| 
| align=center| 4
| align=center| 5:00
| Форт-Коллинс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 26-8-1
| Шейн Тейт
| TKO (удары руками)
| EP: XXXtreme Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:38
| Тихуана, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 25-8-1
| Эмануэль Ньютон
| TKO (удары руками)
| CFM: Ultimate Fighting Mexico
| 
| align=center| 4
| align=center| N/A
| Монтеррей, Мексика
|
|-
| Ничья
| align=center| 24-8-1
| Брэд Линд
| Ничья
| FCC 12: Freestyle Combat Challenge 12
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Расин, США
|
|-
| Победа
| align=center| 24-8
| Крис Фонтейн
| Единогласное решение
| CFM: Octogono Extremo
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:00
| Монтеррей, Мексика
|
|-
| Поражение
| align=center| 23-8
| Тони Фриклунд
| Сдача (залом голени)
| Dangerzone 17: Dakota Destruction
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:37
| Нью-Таун, США
|
|-
| Победа
| align=center| 23-7
| Дэвид Харрис
| Единогласное решение
| Cage Fighting Monterrey
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Монтеррей, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 22-7
| Шеннон Ритч
| TKO (удар)
| CFM: Ultimate Fighting
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:40
| Монтеррей, Мексика
|
|-
| Поражение
| align=center| 21-7
| Брет Бергмарк
| Раздельное решение
| UA 4: King of the Mountain
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Оберри, США
|
|-
| Победа
| align=center| 21-6
| Том Мартини
| Сдача (удары руками)
| UW: Minnesota
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Фридли, США
|
|-
| Победа
| align=center| 20-6
| Рене Эрнандес
| Сдача (треугольник руками)
| MMA: Cuando Hierve la Sangre
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Монтеррей, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 19-6
| Шейн Шартцер
| Сдача (кимура)
| MMA: Cuando Hierve la Sangre
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Монтеррей, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 18-6
| Джоэл Блэнтон
| TKO (удары руками)
| UW: Minnesota
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:00
| Миннеаполис, США
|
|-
| Победа
| align=center| 17-6
| Дэн Харт
| Техническая сдача (гильотина)
| Cage Rage 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:48
| Кокомо, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-6
| Нейтан Маккейб
| TKO (удары руками)
| RFC 1: The Beginning
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:15
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-6
| Десмонд Питерсон
| Сдача (удары руками)
| Big Easy Fighting 2
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Новый Орлеан, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-6
| Рич Гуэрин
| Решение судей
| Combate Libre Mexico 2
| 
| align=center| N/A
| align=center| N/A
| Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 13-6
| Эдвин Агилар
| Сдача (удушение сзади)
| Combate Libre Mexico 2
| 
| align=center| N/A
| align=center| N/A
| Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 12-6
| Крис Гейтс
| Сдача (рычаг локтя)
| Combate Libre Mexico 2
| 
| align=center| N/A
| align=center| N/A
| Мексика
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-6
| Джей Месси
| Сдача (удушение сзади)
| TCC: Battle of the Badges
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Хаммонд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-5
| Джейми Шелл
| KO (удар рукой)
| UW: Horn vs Wikan
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:43
| Миннесота, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-5
| Джош Моллер
| Сдача (удушение сзади)
| UW: Battle for the Belts
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:37
| Миннесота, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 9-5
| Керри Шолл
| Сдача (рычаг колена)
| UW: Battle for the Belts
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:15
| Фридли, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-4
| Марк Лоури
| Сдача (треугольник руками)
| UW: Battle for the Belts
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:22
| Фридли, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-4
| Стефан Боннар
| Сдача (гильотина)
| IHC 3: Exodus
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:51
| Хаммонд, США
| Бой в полутяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 8-3
| Эрик Зент
| Сдача (удушение)
| Cage Rage 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:00
| Кокомо, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-3
| Эд Мейерс
| Сдача (удушение)
| Cage Rage 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:36
| Кокомо, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-3
| Эдриан Серрано
| Сдача (удушение сзади)
| Total Combat Challenge
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:10
| Хаммонд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-2
| Даррелл Смит
| Сдача (рычаг локтя)
| Finke’s Full Contact Challenge
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Хайленд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-2
| Джош Хувер
| Сдача (слэм)
| Finke’s Full Contact Challenge
| 
| align=center| 3
| align=center| N/A
| Хайленд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-2
| Эдди Санчес
| Единогласное решение
| Finke’s Full Contact Challenge
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Хайленд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-2
| Джей Месси
| Сдача (рычаг локтя)
| MMA: Invitational 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:22
| Хаммонд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Джереми Моррисон
| Сдача (рычаг локтя)
| Finke’s Full Contact Challenge
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Хайленд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Энрике Лоуи
| Сдача (рычаг локтя)
| Finke’s Full Contact Challenge
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:50
| Хайленд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-1
| Хосе Гарсия
| Сдача (удушение сзади)
| Total Combat Challenge
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Чикаго, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Крис Албандия
| Решение судей
| Total Combat Challenge
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Чикаго, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил